El Colegio Nacional de Enseñanza Media y Diversificada Tacurú Pucú es una tradicional y emblemática institución educativa secundaria pública ubicada en la ciudad de Hernandarias, Paraguay. Correspondiente al Departamento de Alto Paraná.

Es una de las Instituciones Educativas con mayor renombre del país, destacándose principalmente en el área Técnica y Deportiva, el último en la Vibración deportiva dónde 12 equipos disputan cada año en las justas deportivas.

Historia 
El 10 de febrero del año 1962, el estado paraguayo crea bajo decreto, el Colegio Nacional Tacurú Pucú. 

Desde entonces ha ido tomando forma de una institución, en sus primeros años la construcción era de madera, en los años 70 el gobierno paraguayo autoriza la construcción del colegio actual.

En la época de la creación del colegio, la educación secundaria paraguaya constaba de 6 cursos, esto cambió luego de la Reforma Educativa Paraguaya del 2006, cuando la secundaria sufrió una separación, los tres primeros cursos pertenecerían a la educación básica y los tres últimos a la educación media.

Desde el año 2007 el Colegio Nacional Tacurú Pucú, pasa a llamarse Colegio Nacional de Enseñanza Media y Diversificada Tacurú Pucú, esto debido a que la institución solo tendría 3 cursos de la educación media, además de diversificarse al contar con el Bachillerato Humanístico Científico y el Bachillerato Técnico.

Desde el año 2011, el colegio comienza una etapa de reforma, renovación y mejoramiento de sus instalaciones en toda su superficie mediante un convenio con la Itaipú Binacional. Dicha construcción se prolongó hasta el año 2017.

Ubicación 
El colegio está ubicado en la avenida César Gianotti entre Azara y Acosta Ñú en el barrio Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Hernandarias.

Actualidad 
El colegio cuenta con 16 secciones divididas en tres turnos, de los cuales 7 son de mañana, 6 de tarde y 3 de noche. Entre estos, 6 secciones pertenecen al Bachillerato Científico con Énfasis en Ciencias Sociales, otras 3 al Bachiller Científico con Énfasis en Ciencias Básicas y 7 a los Bachilleratos Técnicos (Química Industrial, Electricidad, Electrónica, Hotelería y Turismo, Confección Industrial, Contabilidad e Informática). Cuenta con un cuerpo de aproximadamente 1500 alumnos y 110 profesores de todas las áreas.

En el centro educativo existe una sana competitividad entre los Bachilleratos Humanísticos (Ciencias Sociales y Ciencias Básicas) y los Bachilleratos Técnicos, llegando incluso a conformarse familias como el TEC (Turismo, Electrónica y Confección), HUMA (Humanísticos Turno Mañana), entre otros. Las secciones más demandadas son Ciencias Básicas "C" y "D", Bachillerato Técnico en Electrónica y el Bachillerato Técnico en Contabilidad.

Vibraciones deportivas
Como toda institución educativa paraguaya, el colegio cuenta con una vibración deportiva estudiantil celebrada cada año desde 1975, en donde cada curso expone sus facultades deportivas y artísticas en competencia. El evento es popularmente conocido como “Olimpiadas” y es uno de los eventos más competitivos e importantes a nivel local durando normalmente 1 semana. El evento se ha realizado de manera ininterrumpida durante 44 años, debiendo ser suspendida la edición de 2020 por la pandemia de CoVid-19. 

Para la edición 2018 la familia TEC logró el Primer Puesto General, marcando un hito en sus primeros 5 años de vida.

Centro de Estudiantes
El colegio cuenta con su propio Centro de Estudiantes desde hace más de 40 años, logrando importantes logros en la Lucha Estudiantil Paraguaya, pero se vio interrumpida en los últimos años, siendo refundado el 6 de mayo del 2014 por el alumno Guillermo Caballero quien fue el primer presidente en muchos años. 

Nuevamente el Centro de Estudiantes pasa por dificultades, principalmente la oposición de las autoridades de la Institución, por lo que se ve discontinuo hasta el año 2018, año en el que por iniciativa propia los alumnos organizan una Asamblea General en la que eligen al Tribunal Electoral Independiente, el cual convoca a sufragio, siendo electo Marco Rodrigues como Presidente del Centro de Estudiantes Democráticos Unidos, fundado el 2 de mayo de ese mismo año. 

El Centro de Estudiantes ha representado una fuerza para todo el alumnado, logrando grandes logros, como las manifestaciones en contra de la corrupción ocurridas entre octubre y noviembre de 2018, en el cual los alumnos realizaron dos tomas de colegios exigiendo la renuncia de la entonces Directora General Liliana Arzamendia por desviación de fondos. También fue uno de los colegios fundadores de la Organización Paranaense de Centros de Estudiantes (OPACE) y el Parlamento Estudiantil los cuales se destacan por formar alianzas con otras Instituciones Educativas emblemáticas del departamento como el Centro Regional de Ciudad del Este, el Colegio Área 1, el Colegio Técnico de Hernandarias (Augusto Roa Bastos), entre otros.

Enlaces externos 
Página oficial
 Ministerio de Educación y Cultura

Tacuru Pucu